Alexandre Luigini (1850-1906), compositeur français ;
 Ferdinand Luigini (1870-1943), peintre et graveur français.

Les luigini sont aussi un nom donné à différentes monnaies frappées en France et en Italie.